Mother's Day (1980), filme de terror
Mother's Day (2010), filme de terror com Rebecca De Mornay
Mother's Day (2016), filme de comédia romântica
"Turn to You (Mother's Day Dedication)", música gravada por Justin Bieber

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música